<noinclude>

Сергій Квашнін:
 Квашнін Сергій Опанасович (. 1954) — радянський біатлоніст.
 Квашнін Сергій Іванович (1955-2021) — російський художник-гравер, академік РАХ (2018), заслужений художник РФ.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок